Macrothele variabiis is een spinnensoort uit de familie Hexathelidae. De soort komt voor in Java.

Hexathelidae
Endemisch dier uit Java